Rosnell ist der Familienname folgender Personen:

 Esko Rosnell (1943–2009), finnischer Jazzmusiker
 Irma Rosnell (1927–2022), finnische Politikerin und Parlamentsabgeordnete (SKDL, Deva, SKP)